Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1927 — первый чемпионат СССР по шахматам среди женщин проходил со 2 по 8 октября 1927 года в Москве.
  
Проводился одновременно с 5-м Всесоюзным шахматно-шашечным съездом; 11 учáстниц — шахматистки, успешно выступавшие в чемпионатах Москвы (6 человек) и Ленинграда (4), а также Н. Семевская (Витебск). Круговая система, 3 тура в 2 дня. Участницам, занявшим 1—3-е места, была присвоена 2-я категория по шахматам. Борьба за 1-е место велась в основном между О. Рубцовой (Москва) и Л. Агеевой (Ленинград). Партия между ними, которую выиграла Рубцова, фактически решила исход чемпионата. Первой чемпионкой страны стала Рубцова — 8½ очков (без поражений), 2-е место заняла Л. Агеева — 8 очков, 3-е — В. Чудова — 7.

Примечательные партии 
О. Рубцова — Л. Агеева
1.d4 Кf6 2.Kf3 е6 3.с4 с5 4.d5 ed 5.cd b5 6.Кс3 b4 7.Кb1 Сb7 8.Cg5 Фb6 9.С:f6 Ф:f6 10.Фd2 d6 11.е4 Кd7 12.Сb5 g6 13.а3 Сh6 14.Фс2 а6 15.С:d7+ Кр:d7 16.ab Лас8 17.0—0 cb 18.Фа4+ Кре7 19.Ф:b4 Лс7 20.е5, 1 : 0.

Таблица

Примечания

Литература 
 

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1927 год в шахматах
Шахматные турниры в Москве
Октябрь 1927 года
1927 год в Москве
Чемпионаты СССР в 1927 году
Спорт в России в 1927 году